Die Liste der Spieler des FC Gütersloh zeigt alle Fußballer, die mindestens ein Spiel für den FC Gütersloh in der 2. Fußball-Bundesliga der Herren absolviert haben.

Legende 
 Spieler: Nennt den Namen des Spielers.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des jeweiligen Spielers mit Hilfe von Staatsflaggen.
 Von: Nennt das Jahr des ersten absolvierten Spiels.
 Bis: Nennt das Jahr des letzten absolvierten Spiels.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Gütersloh in der 2. Bundesliga absolviert hat.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Gütersloh in der 2. Bundesliga erzielt hat.

Spielerliste

Weblinks 
 Kader der Saison 1996/97 bei Transfermarkt.de
 Kader der Saison 1997/98 bei Transfermarkt.de
 Kader der Saison 1998/99 bei Transfermarkt.de

!Liste Spieler
Gutersloh Fc
Fussballspieler Gutersloh Fc